Een verkeersweg:
N19 (België)
N19 (Frankrijk)
N19A (Frankrijk)
N19B (Frankrijk)
N19BIS (Frankrijk)
N19 (Ierland)
N19 (Luxemburg)
N19 (Oekraïne)
N19 (Zwitserland)